Бирь  — топоним:

 Бирь — деревня,  Первомайский сельсовет, Дрибинский район, Могилёвская область
 Бирь — река в Республике Башкортостан